Onderdistrict in Indonesië
 Gunungjati (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Gunungjati (Bojong), een plaats in het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
 Gunungjati (Pagedongan), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java